Алексей Гуляев:
 Гуляев, Алексей Михайлович (1863—1923) — русский правовед.
 Гуляев, Алексей Сергеевич (1916 — ?) — советский футболист.